Хофкирхен ():

 Хофкирхен-им-Мюлькрайс — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Хофкирхен-им-Траункрайс — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Хофкирхен-ан-дер-Тратнах
 Хофкирхен-бай-Хартберг

 Хофкирхен (Донау) — община в Германии, в земле Бавария.